Изнаир — топоним в Саратовской области России:

 Населённые пункты
 Изнаир — село в Екатериновском районе.
 Изнаир — село в Ртищевском районе.

 Реки
 Изнаир — левый приток Хопра.